Акшара-санкхья (санскр. акшара — буква, санкхья — вычисление, малаялам അക്ഷരസംഖ്യ, бирм. ပိဋကသင်္ချာ - питакасанкхья) — название числового значения букв в индийской мнемонической системе катапаяди (कटपयादि). 

Формула катапаяди позволяет превращать математические числа в слова, а слова, написанные индийским письмом, превращать в числа. Гласные при превращении в число игнорируются, согласные переходят в цифры, согласно положению в алфавите, лигатуры согласных переходят в цифру по последней букве лигатуры. Цифры читаются в обратном порядке. Чтение числа начинается с единиц, далее десятки и т. д. Этот порядок соответствует санскритской модели нумеронимики. В санскрите и пали число «девяносто три» будет читаться «три девяносто» (). Пример: बुद्ध — 93 (Будда, Буддха); «Б» — 3, «д» — 8, «дх» — 9, («ддх» — лигатура, последняя цифра — 9), итого — 93.

Акшара-санкхья для деванагари:

Акшара-санкхья для алфавита малаялам:

Акшара-санкхья для бирманского пали:

၁--- ၂--- ၃--- ၄--- ၅--- ၆--- ၇---- ၈--- ၉--- ဝ

က-- ခ---ဂ--- ဃ---င--- စ--- ဆ--- ဇ--- ဈ--- ည

ဋ--- ဋ္ဌ---ဍ---- ဎ---ဏ--တ---ထ--- ဒ--- ဓ---- န

ပ--- ဖ---ဗ----ဘ---မ — …--- …---…---…----…

ယ-- ရ--လ----ဝ---+----+ ----သ---ဟ---ဠ--- အ

Примеры 
 Вишну വിഷ്ണു — 45
 Кришна कृष्ण — 51
 Рама राम — 52
 Шива शिव — 45
 Ганеша गणेश — 553

См. также 
 Абджадия
 Гематрия
 Изопсефия
 Аксонлек
 Арифмомантия
 Боудэхунан
 Викисловарь катапаяди

Литература 
 Malayalam lexicon. Suranad Kunjan Pillai. Published by the University of Kerala. Trivandrum. 1965

Малаялам
Числа
Системы счисления
Изопсефия
Абджадия
Гематрия
Индийская астрология